Смольський Григорій Степанович (1893—1985) — український художник, громадський діяч, краєзнавець.
 Смольський Дмитро Броніславович (1937—2017) — радянський і білоруський композитор.
 Смольський Павло Олександрович (1931—1987) — радянський діяч, 1-й секретар Рязанського обласного комітету КПРС, депутат Верховної Ради Російської РФСР 11-го скликання, депутат Верховної Ради СРСР 11-го скликання.
 Смольський Річард Болеславович ( 1946) — білоруський театрознавець, педагог.